Predator X var det största havsrovdjur som levde under juraperioden. År 2008 hittade man en skalle i Svalbard som var 2,5 meter lång. Men kroppen inklusive huvudet uppskattas till 15 meter. Den vägde 45 ton, och betraktar den som en av historiens mest effektiva jägare. Kimmerosaurus, en plesiosaur, var en av predator Xs huvudsakliga föda. Efter undersökningar av bitmärken på kimmerosaurus skalle, har man listat ut hur predator X jagade. På grund av att den var så stor, kunde bytet fly till grunt vatten, vilket var ett bra försvar. Bästa chansen för predator X att fånga bytet, var att dyka ner vid djupt vatten, och sedan simma upp mot ytan där bytet fångade föda. Den tog tag i halsen på kimmerosaurus och sköt upp ur vattnet. Man skulle kunna likna det med idag hur hajar skjuter upp ur vattnet med ett fångat byte i munnen. Bitkraften hos predator X beräknas vara 4 gånger starkare en tyrannosaurus rexs bitkraft.

Källor
SVTplay.se//Dinosauriernas planet-Del 2 av 3/ De största jägarna

Externa länkar 
 Predator X documentary on History.com

Plesiosauria